Oberkamp steht für:

 Oberkamp (Velbert), eine Ortslage in Velbert, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Oberkamp (Wuppertal), eine Ortslage in Wuppertal-Cronenberg, Nordrhein-Westfalen

von Oberkamp ist der Familienname von:
 Franz Joseph von Oberkamp (1710–1767), deutscher Mediziner
 Carl August von Oberkamp (1788–1850), deutscher Dichter, Politiker und Diplomat
 Carl von Oberkamp (1893–1947), deutscher SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS